flaszka – butelka
 Flaszka – skała w grupie Skał Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej